Die 7. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1990 Women's World Open Squash Championship) fand vom 7. bis 14. Oktober 1990 in Sydney, Australien statt. Im direkten Anschluss fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Mannschaften statt.

In der Neuauflage des Finals von 1989 traf Titelverteidigerin Martine Le Moignan auf Susan Devoy. Devoy gewann das Endspiel mit 9:4, 9:4 und 9:4. Damit wurde Susan Devoy zum dritten Mal nach 1985 und 1987  Weltmeister.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1990
Squashturnier in Sydney
WSA Tour 1990/91